Кудре́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Кудревич, Александр Андреевич (род. 1952) — генеральный директор аграрно-арендного предприятия «Заря», Харьковская область, Герой Украины.
 Кудревич, Борис Иванович (1884—1960) — советский военно-морской деятель, учёный.
 Кудревич, Виктор Викторович (1878—?) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, полковник 2-го Марковского полка.
 Кудревич, Владимир Владимирович (1927—2003) — белорусский актёр.
  (1884—1957) — белорусский живописец-пейзажист. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1944).
 Кудревич, Ксаверий Семёнович (1809—1871) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Кудревич, Раиса Владимировна (род. 1919) — белорусский живописец и график. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1968).

См. также 
 Кудренко

Примечания